Лист — написаний чи надрукований на папері текст, звернений до адресата.
 Лист — тип поштового відправлення.
 Електронний лист — повідомлення, що передається електронною поштою
 Офіційний лист — узагальнена назва різних за змістом офіційних та ділових документів, що надсилаються поштою; предмет вивчення діловодства.
 Обхідний лист («бігунок») — документ, у якому написано список установ або людей, яких треба обійти, щоб заповнити його. Найчастіше у ньому засвідчують відсутність боргових зобов'язань перед установою. Заповнюється у разі звільнення з роботи або завершення навчання.

Див. також 
 Листівка
 Листоноша